AEM est un sigle pouvant désigner :
 Action de l'état en mer ;
 Adjoint d'état-major, dans l'armée ;
 Azienda Elettrica Municipale, un groupe énergétique italien ;
 Adobe Experience Manager, une collection de produits intégrés de marketing en ligne et d'analyse Web par Adobe Systems ;
 Agence européenne des médicaments ;
 Attestation employeur mensuelle ;
 Acte en main.

AEM est un code :
 le code à la Bourse de Toronto pour Agnico-Eagle Mines Limited, une entreprise minière canadienne.

Code